Plusieurs villes françaises possèdent une rue de Bretagne, nommée d’après la région historique française de Bretagne : 
Rue de Bretagne à Asnières-sur-Seine ;
Rue de Bretagne à Laval ;
Rue de Bretagne à Paris.

Bretagne Rue